Мьей (Мергуи́) (, MLCTS = mrit mrui.) — город в южной части Мьянмы, на территории административной области Танинтайи. Административный центр .

История 
В XI-XIII веках город являлся частью империи Паган. Затем входил в состав тайского царства Сукхотаи, а после его падения, в состав государства Аютия. Начиная с XVI века Мьей становится центром торговли со странами Европы. В 1767 году город перешёл под контроль бирманцев, а в 1826 — под контроль англичан.

Географическое положение 
Город находится в западной части провинции, на берегу Андаманского моря, в устье реки , на расстоянии приблизительно 850 километров к юго-юго-востоку (SSE) от столицы страны Нейпьидо. Абсолютная высота — 10 метров над уровнем моря.

Климат

Население 
По данным официальной переписи 1983 года, население составляло 88 600 человек.
Динамика численности населения города по годам:

Экономика и транспорт 
Основными продуктами городского экспорта являются — каучук, оловянная руда, ротанг, сушеная рыба, съедобные птичьи гнёзда.
На восточной окраине города расположен одноимённый .

Примечания 

Города Мьянмы